Svendsen peut désigner :
 Anna Svendsen (1990-), fondeuse norvégienne ;
 Anton Svendsen (1846-1930), violoniste danois ;
 Brandon Svendsen (1985-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Elga Olga Svendsen (1906-1992), actrice danoise ;
 Emil Hegle Svendsen (1985-), biathlète norvégien ;
 Flemming Kofod-Svendsen (1944-), homme politique danois ;
 Johan Svendsen (1840-1911), compositeur, violoniste et chef d'orchestre norvégien ;
 Julie Bonnevie-Svendsen (1987-), biathlète norvégienne ;
 Julius Svendsen (1919-1971), animateur américain ;
 Markus Svendsen (1941-), coureur norvégien du combiné nordique ;
 Oskar Svendsen (1994-), coureur cycliste norvégien ;
 Sara Svendsen (1980-), fondeuse norvégienne ;
 Torben Anton Svendsen (1904-1980), metteur en scène, réalisateur et violoncelliste danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien